A260 ou A-260 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses:
 Abrial A-260, un avion expérimental français ;
 Autoroute française A260, une autoroute en projet.